Марк Емилий Павел може да се отнася за:

 Марк Емилий Павел (консул 302 пр.н.е.)
 Марк Емилий Павел (консул 255 пр.н.е.)